Lesina (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Foggia
Lesina (eiland), Italiaanse naam voor het Kroatische eiland Hvar
Lesina (stad), Italiaanse naam voor de Kroatische stad Hvar
Lesina (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen